Кулибаба — многозначный термин.

Топоним 
 Кулибаба — село в Васильковском районе Киевской области Украины.

Фамилия 
 Кулибаба, Виталий Васильевич (род. 1971) — советский и молдавский футболист; тренер.
 Кулибаба, Мария Гордеевна (1929—2017) — Герой Социалистического Труда.
 Кулибаба, Сергей Юрьевич (род. 1959) — советский легкоатлет, казахстанский тренер.

См. также